Voornaam
 Marianne (voornaam), een meisjesnaam
 Lady Marian, een personage uit de Robin Hood-legende
Achternaam
 Ferdinand Marian (1902-1946), een Oostenrijks filmacteur
Liedjes
 Marian (The Cats) (1969), een lied van de Nederlandse popgroep The Cats
 Marian (Jack de Nijs Sextet), een lied van het Jack de Nijs Sextet, als solozanger later bekend als Jack Jersey